Мондраго́н () может означать:

Персоналии 
 Мондрагон, Кристобаль де (1514—1596) — испанский военачальник.
 Мондрагон, Кармен (1893—1978) — мексиканская художница, натурщица и поэтесса.
 Мондрагон, Мануэль (1859—1922) — мексиканский военный деятель, генерал артиллерии, организатор переворота, сместившего президента Франсиско Мадеро, конструктор стрелкового оружия.
 Мондрагон, Фарид (род. 1971) — колумбийский футболист.

Топонимы 
 Мондрагон — город и муниципалитет в Испании.
 Мондрагон () — коммуна во французском департаменте Воклюз.
 Мондрагон () — коммуна во французском департаменте Тарн.

Прочее 
 Мондрагонский университет
 Мондрагонская корпорация — федерация кооперативов работников.
 Винтовка Мондрагона — первая в мире самозарядная винтовка.